Die Interwetten International Darts Open 2023 sind ein Ranglistenturnier im Dartsport und werden vom 31. März bis zum 2. April 2023 von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es ist das dritte Event der European Darts Tour 2023, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2023 ist. Austragungsort wird die SACHSENarena in Riesa sein. 

Titelverteidiger ist der Waliser Gerwyn Price.

Format 
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Spielmodus wird in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier werden insgesamt £ 175.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizieren sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 12. Februar 2023
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 20. Februar 2023
 Die Top 2 der deutschen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 12. Februar 2023
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 11. Februar 2023
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 11. Februar 2023
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 18. Februar 2023
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 12. Februar 2023

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Luke Humphries
  Michael van Gerwen
  Damon Heta
  Rob Cross
  Dave Chisnall
  Nathan Aspinall
  Michael Smith
  Dirk van Duijvenbode
  Peter Wright
  Joe Cullen
  Danny Noppert
  Gerwyn Price
  Martin Schindler
  Jonny Clayton
  Josh Rock
  Dimitri Van den Bergh

Tour Card Qualifier
  Andrew Gilding
  Brendan Dolan
  José de Sousa
  Daryl Gurney
  Richie Burnett
  Simon Whitlock
  Kim Huybrechts
  Brian Raman
  Lee Evans
  José Justicia
  Madars Razma
  Ross Smith
  Mario Vandenbogaerde
  Stephen Burton
  James Wilson
  Ryan Meikle
  Ian White
  Alan Soutar

  Adrian Lewis
  Matt Campbell
  Callan Rydz
  Pascal Rupprecht
  Steve Lennon
  Keegan Brown

Associate Qualifier
  Jeroen Mioch
  Andy Boulton

Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
  Gabriel Clemens
  Florian Hempel

Host Nation Qualifier
  Niko Springer
  Liam Maendl-Lawrance

Nordic & Baltic Qualifier
  Paavo Myller

East Europe Qualifier
  Sebastian Białecki

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wird der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung übertragen.

Weblinks 
 Offizielle Website der PDC zur European Tour

Einzelnachweise 

2023
European Darts Tour 2023